La Route nationale 80 est un nom utilisé pour plusieurs routes :

 La route nationale 80 en Belgique.
 La route nationale 80 en Estonie.
 La route nationale 80 en France métropolitaine.
 La Route nationale 80 au Viêt Nam.

Voir aussi